Kerk est un mot néerlandais signifiant « église », aussi bien dans le sens du bâtiment que dans le sens courant religieux.

Toponymie 
Kerk-Avezaath est un village appartenant à la commune néerlandaise de Buren.

Églises 
 Oude Kerk, nom néerlandais de la vieille église, la plus ancienne église d'Amsterdam.
 Oude Kerk, nom néerlandais de la vieille église de Delft, la plus vieille église de la ville.
 Nieuwe Kerk, nom néerlandais de la nouvelle église, une église d'Amsterdam de style gothique dont la construction a démarré en 1408. 
 La Hooglandse Kerk est une église gothique datant du .
 L'Afrikaanse Protestante Kerk est une église réformée calviniste issue en 1987 d'une scission de l'église réformée néerlandaise.

Voir aussi 
 
 
 Kerken